Александр Педан:
 Педан, Александр Леонтьевич (1927—200?) — начальник Амвросиевского цементного комбината, Герой Социалистического Труда.
 Педан, Александр Сергеевич (род. 1982) — украинский шоумен, телеведущий, резидент «Comedy Club Ukraine».